Заверюха Антоніна Іванівна ( , село Тростянець, зараз Тиврівського району Вінницької області — , село Тростянець, Тиврівського району Вінницької області) — ланкова колгоспу «Червоний промінь» Вороновицького району Вінницької області. Герой Соціалістичної Праці (16.02.1948).

Біографія

Примітки

Джерела 
 Тамтура А. В. Коваль О. І. Історія Тиврівщини. — 2012